Light în limba engleză înseamnă „Lumină”. Acesta se poate referi la:

 Lumină, sensul din limba engleză pentru acest cuvînt
 Light Yagami, protagonist al anime-ului Death Note
 Light (automobil), construit în 1914 în Detroit

Vezi și 
 Lumina (dezambiguizare)
 Lite, proprietatea unui produs de a avea proprietăți sau cantitate subțiate